La Ligue du Sud (League of the South) est une organisation nationaliste du sud des États-Unis ;
 La Ligue du Sud est un parti politique français d'extrême droite, fondé en 2010 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 La Ligue du Sud est une ancienne compétition de hockey sur glace en Angleterre.